Serie A 2004/2005 spelades 11 september 2004-29 maj 2005. För första gången på flera år bestod serien av 20 lag. De två högst placerade lagen i tabellen kvalificerades till Champions League och de på tredje och fjärde plats fick kvala in. Klubbarna på femte och sjätte plats kvalificerade sig till Uefacupen (och utöver de vinnaren i Coppa Italia), medan de tre sista klubbarna relegerades till Serie B.

Juventus slutade på första plats, men blev strax efter säsongen 2005/2006 av med titeln efter att ha varit huvudinblandade i Serie A-skandalen. Titeln skulle ha blivit deras 28:e titel i Italien.

Udinese Calcio kvalade för första gången in i Champions League i och med deras tredjeplats i tabellen. Palermo spelade sin första Serie A-säsong på 30 år och slutade på sjätteplats och kvalificerade sig till Uefacupen för första gången. Roma kvalificerade sig också till spel i Uefacupen, trots att de bara blev silvermedaljörer i Coppa Italia, då Inter istället fick kvala till Champions League.

Brescia och Atalanta relegerades till Serie B, medan den tredje relegeringen bestämdes enligt classifica avulsa; bland de tre lagen Fiorentina, Bologna och Parma skulle de två med lägst poäng spela en avspelsmatch där förlorarna flyttas ner. Parma besegrades med 0–1 på hemmaplan men vann med 2–0 i returmatchen och fick således stanna i högstadivisionen medan Bologna flyttades ner till den lägre.

Tabeller

Poängtabell
Juventus miste titeln efter säsongen 2005/2006 efter att ha varit huvudinblandade i Serie A-skandalen.

Resultattabell

Kvalspel 

Bologna flyttades ner till Serie B.

Skyttekungar

Övergångar 
 Sommartransfern
 Vintertransfern
 Delade ägarskap
 Delade ägarskap

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio 2006, Panini Edizioni, Modena, November 2006

Externa länkar 
 Italienska Wikipedia 
 Alla resultat från RSSSF

Fotnoter 

2004 i Italien
2005 i Italien
Fotbollssäsongen 2004/2005
2004/2005